Stater (jednostka) – grecka jednostka wagowa i monetarna
 Stater (geologia) – epoka paleoproterozoiku